Курома:
 Курома — река в Архангельской области России, приток Верхней Тоймы
 Курома — река в Архангельской области России, приток Уфтюги